Svetlana Timošenko () nebo Svjatlana Cimašenka (), (* 2. července 1984 Minsk, Sovětský svaz) je reprezentantka Běloruska v sambu a judu.

Sportovní kariéra 
S bojovými sporty začala na základní škole v 11 letech. Vrcholově se sportu věnuje v Dynamu pod vedením Galiny Savenkové. Rok 2005 musela vynechat kvůli zranění kolene. V roce 2010 se jí citelně dotkla nová pravidla, která zakázala přímý útok na nohy soupeře. Na olympijské hry se jí zatím nepodařilo kvalifikovat.

Výsledky

Judo

Reference 

,

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Svetlany Timošenkové na Judoinside.com
 Výsledky Svetlany Timošenkové na Judobase.org

Běloruští judisté
Narození v roce 1984
Žijící lidé
Ženy